Toldo
Ou ainda:
Rio Toldo - um curso de água de São Tomé e Príncipe

Pessoas
Francesco Toldo
Guilherme Toldo

Ver também 
Los Toldos

Desambiguação